Karl von Dörnberg ist der Name folgender Personen:

* Karl von Dörnberg (Verwaltungsjurist, 1782) (1782–1850), Regierungspräsident der Provinz Fulda
 Karl von Dörnberg (Verwaltungsjurist, 1854) (1854–1891), deutscher Verwaltungsjurist und Diplomat
 Karl von Dörnberg (Verwaltungsjurist, 1863) (1863–1929), deutscher Verwaltungsjurist und Politiker, MdL Hessen-Nassau